Abbas Attar, een Iraans fotograaf geboren in 1944
 Abbas Bayat, een Iraans zakenman geboren in 1947
 Abbas Effendi, voluit 'Abdu'l-Bahá 'Abbás Effendí (1844-1921), de stichter van het Bahá'í-geloof
 Abbas El Fassi, een Marokkaans staatsman, geboren 1940
 Abbas ibn Abd al-Muttalib, oom van de profeet Mohammed en stamvader der Abbasiden
 Abbas Kiarostami, een Iraans filmmaker, geboren in 1940
 Abbas I (1571-1629), bijgenaamde "de Grote", sjah van Perzië
 Abbas II van Egypte (1874-1944), onderkoning.
 Mahmoud Abbas, president van Palestina
 Ferhat Abbas, Algerijnse nationalistische strijder en eerste president van Algerije

Zie ook
Abass